Hazenberg (Utrecht), een heuvel in de Utrechtse Heuvelrug
 Hazenberg (Zuid-Kennemerland), een duin in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland